Condado de Floyd es el nombre de 6 condados en los Estados Unidos de América:

 Condado de Floyd (Georgia)
 Condado de Floyd (Indiana)
 Condado de Floyd (Iowa)
 Condado de Floyd (Kentucky)
 Condado de Floyd (Texas)
 Condado de Floyd (Virginia)